Publio Popilio Lenas puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Publio Popilio Lenas.— Cónsul en el año 132 a. C.
 Publio Popilio Lenas (embajador).— Enviado del Senado ante el rey Sífax.
 Publio Popilio Lenas (senador).— Senador mencionado en el senatusconsultum de agro Pergameno.
 Publio Popilio Lenas (tribuno de la plebe).— Tribuno de la plebe en el año 86 a. C.
 Publio Popilio Lenas (triunviro).— Fundador de la colonia de Pisa en el año 180 a. C.